Stolzmann ist der Familienname folgender Personen:

 Claudius von Stolzmann, deutscher Schauspieler
 Jean Stanislaus Stolzmann (1854–1928), polnischer Ornithologe
 Nicolas von Stolzmann, deutscher Musiker und Mitglied der Band Dunkelschön
 Paulus von Stolzmann (1901–1989), deutscher Diplomat und Geschäftsführer des Goetheinstituts in Italien
 Paulus von Stolzmann (General) (1863–1930), deutscher General der Infanterie der Reichswehr
 Rudolf Stolzmann (1852–1930), Sozialrechtler der sozialorganischen Richtung

Siehe auch:
 Stoltzman
 Sztolcman